Thomas Stapleton ist der Name folgender Personen:

* Thomas Stapleton (Theologe) (1535–1598), englischer Kontroverstheologe und Autor
 Thomas Stapleton, 4. Baron Stapleton (um 1350–1373), englischer Adliger